Brignac (Hérault)
 Brignac (Morbihan)

Desambiguações de topônimos